Rádio da Benção 107 FM é uma emissora de rádio brasileira, com estúdio e transmissor, situados na cidade de Petrópolis, RJ.

História 
Foi criada em 1991, com uma programação voltada ao popular e ao pop internacional e nacional e mesclava ritmos como pagode, axé. Em sua programação diária, passaram locutores como Lúcia Sant'Anna (Madrugada Quente / Sabor Brasil), Marcelo Oliveira (Paradão Sertanejo), Alan Lamin (Festival dos Bairros), Cesar Miranda (Clube dos Namorados), Odir Gomes (Programa Odir Gomes), Odilon Júnior (Festival dos Bairros), e toda a irreverência de Henrique Valladão (Sábado Alegria e Festa de Arromba). O jornalista Marcelo Bulgarelli foi o primeiro redator da emissora;  

Em 2006 foi  alugada pela Furacão 2000. Aos poucos a programação do funk foi aumentando até ocupar toda a grade da emissora. A 107 FM era a única rádio no Brasil que tocava 23 horas de Funk por dia útil, exceto das 7 da noite às 8 da noite por causa do programa Voz do Brasil, e 22 horas por dia aos sábados, porque a noite é veiculado por 2 horas o programa da CUFA, onde MV Bill, Nega Gizza e vários DJ's tocam sucesso do Rap e Hip-Hop que faz sucessos nas comunidades do Rio, e também 24 horas aos domingos e feriados (por não haver a Voz do Brasil ou o programa da CUFA).
 
Desde 2009, a emissora se dedicava também às transmissões esportivas do futebol do Rio de Janeiro,com a equipe do locutor Marcelo Barros.À meia-noite do dia 1º de julho de 2012,a 107 FM trocou o funk da Furacão 2000, pela programação gospel. A programação do funk da continua do site da Furacão 2000 * .

Apesar de sua torre de transmissão ficar sediada em Petrópolis, em quase todo o Rio de Janeiro a 107 FM é popular, porém não possui excelente sintonia em parte da Baixada Fluminense e da Capital.

Em julho de 2012, a 107 FM foi arrendada ao Bispo Roberto Damásio, líder da Igreja da Fé Renovada em Cristo e desde de então a rádio passou a transmitir programação evangélica. Logo após foi denominada Rádio Renovada - A Renovação do Rio

A partir de 2013, passou à ser chamada de "107 FM A Rádio da Benção", sob a responsabilidade do cantor e produtor Robby. Mantém o transmissor, assim como o estúdio, dos quais são operados por profissionais da cidade de Petrópolis, embora toda a programação seja enviada online do estúdio no RJ. 

Estações de rádio do Rio de Janeiro
Estações de rádio fundadas em 1993